Могзо́н — посёлок городского типа в Хилокском районе Забайкальского края. Административный центр городского поселения «Могзонское».
 
В посёлке — станция Могзон Забайкальской железной дороги на Транссибирской магистрали.

Население —  чел. ().

География 
Расположен при впадении реки Хила в Хилок, в 120 км по железной дороге к востоку от районного центра — города Хилок.

История 
В сентябре 1895 года в долине р. Хилок, недалеко от впадения в неё р. Хилы, заложена железнодорожная станция Могзон, где разместилась контора 7-го строительного участка Забайкальской железной дороги. После сдачи дороги начало действовать оборотное паровозное депо. 

В 1900 году открылась церковь во имя св. апостолов Петра и Павла. Церковь построена на средства фонда императора Александра III.   

В январе 1901 г. открылась церковно-приходская школа[1].

До 1903 г. в поселке насчитывалось около 15 домов, но с этого времени он начал быстро разрастаться.

В 1908 г. в поселке было уже 14 торговых и промышленных заведений. Основным занятием могзонского населения являлись служба и подрядные работы на железной дороге[2].

В 1912 г. станция Могзон - большая: деповская, путейская, др. части;  ж. д. жандармская полиция; церковь, школа, приемный покой, почтово-телеграфное отделение. В посёлке живет лесничий вновь учрежденного Могзонского лесничества. Зарегистрировано населения 1.608 чел. Жители занимаются работами на железной дороге, поставкой дров и лесных материалов, а также торговлей, продажей печеного хлеба местным инородцам, ремеслами и земледелием: сеют ярицу, овес, ячмень, гречиху, коноплю, картофель[3].

Могзон являлся центром Могзонской волости, Могзонского сомона и Хилоко-Хоацайского национального района (1931—1935). 

Статус посёлка городского типа  — c 26 декабря 1938 года.

В 1930—1980-х годах здесь базировались железнодорожные и лесоперерабатывающие предприятия, совхоз имени С. Г. Лазо. 

В 1970-е годы велось строительство железнодорожной ветки на Озёрный горно-обогатительный комбинат в 165 км к северу, но проведя линию в  20 км, стройку "забросили". 

На 1991 год в посёлке действовали Загаринский леспромхоз и лесхоз, совхоз «Могзонский», геологоразведочная партия, локомотивное депо, средняя общеобразовательная политехническая школа № 23 Забайкальской ж. д., школа-интернат, 3 детских сада, музыкальная школа, 2 клуба: железнодорожный и леспромхозовский, библиотека, 2 железнодорожных музея, 2 больницы, психоневрологический диспансер.

Население

Экономика 
Основное занятие жителей — обслуживание железной дороги, работа на мелких частных предприятиях, личных подсобных хозяйствах.

Примечания 
[1] Забайкальская железная дорога: 1900−1910. Иркутск. 1910. С. 265.

[2] Головачёв Д.М. Посёлки по линии Забайкальской железной дороги. Чита. 1908. С. 20.

[3] Солдатов В. В. Железнодорожные поселки по Забайкальской линии. СПб. 1912. С.282-283.

Источники 
 
 ГАЧО, ф. 19, оп. 1, д. 103;
 НАРБ, ф. 337, оп. 1, д. 6941.
 

Посёлки городского типа Забайкальского края
Населённые пункты Хилокского района